Koubéogo peut désigner :
 Koubéogo, un village du département et la commune rurale de Bissiga  dans la province du Boulgou et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Koubéogo, un village du département et la commune rurale de Zorgho dans la province du Ganzourgou et la région du Plateau-Central au Burkina Faso.